Tvång kan syfta på:

 Tvång – att tvinga en part att agera på ett ofrivilligt sätt genom att använda hot
 Olaga tvång – ett brott i Sverige
 Kompulsivt tvång – en juridisk term för påverkan på en persons vilja genom hot
 Mani (beteende) – ett tvångsmässigt beteende

Se även 
 Tvångsomhändertagande
 Order (befallning)
 Påbud
 Lydnad